Сезон 2015/2016 годов стал для ФК «Лас-Пальмас» 67-м в его истории.

Команда 2015/16

Состав команды 
 Список игроков, основного состава футбольного клуба «Лас-Пальмас» в сезоне 2015/2016 годов.

Чемпионат Испании 2015/16 
Основная статья: Чемпионат Испании по футболу 2015/2016

Результаты матчей

Турнирная таблица 

 Результаты выступлений команды «Лас-Пальмас» по турам:

Кубок Испании

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «Лас-Пальмас»  
 ФК «Лас-Пальмас» в сезоне 2015/16 на сайте soccerway.com

2015/2016
Лас-Пальмас